Nana Mizuki Live Grace -Opusii-×Union est la  musicale de la chanteuse et seiyū japonaise Nana Mizuki.

Présentation

La vidéo  sort au format DVD et Blu-ray le  sous le label King Records. Il contient 2 Blu-ray ou 4 DVDs, le  contient le concert NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS II- au Saitama Super Arena qui a eu lieu le , et le 2e NANA MIZUKI LIVE UNION 2012 au QVC Marine Field qui a eu lieu le . Ce concert contient 43 pistes tandis que le second en a 45. Il arrive  à l'Oricon et reste classé 4 semaines.

Liste des titres 
 NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS II-

 NANA MIZUKI LIVE UNION 2012

Liens externes 

 Fiche officielle du DVD/Blu-ray
 Fiche du DVD sur le site de l'oricon

DVD de Nana Mizuki